Volk é um termo alemão para se referir a um povo ou grupo étnico.

Pessoas 
 Fanny Volk (1867–1948) — fotógrafa alemã
 Igor Volk (1937–2017) — cosmonauta russo
 Rita Volk (nascida em 1990) — atriz americana

Lugares 
 6189 Völk — um asteroide do cinturão principal

Política 
 Movimento Völkisch — um movimento populista conservador surgido na Alemanha no século XIX
 Volksgemeinschaft — termo alemão de caráter cultural, social e político

Negócios e entretenimento 
 Volks, um termo informal para um carro da Volkswagen
 Volf/Wolf, o protagonista da série animada soviética, Nu Pogodi

Desambiguação